De ronde van '43 (novelle), boekenweekgeschenk van 1981, door Henri Knap.
 De ronde van '43 (hoorspel), hoorspel (naar de novelle) uit 1986, door Gijsbert van Rossum.